Egermann ist der Familienname folgender Personen:

 Eva Egermann (* 1979), österreichische Künstlerin
 Franz Egermann (1905–1989), deutscher Klassischer Philologe
 Friedrich Egermann (1777–1864), deutschböhmischer Glasmaler, Glastechnologe und Unternehmer
 Johannes Egermann (1892–1955), deutscher Kommunalpolitiker und ehrenamtlicher Landrat (SPD)